EEMEA (Eastern Europe, Middle East, Africa) — аббревиатура, обозначающая экономический регион и/или рынок сбыта, включающий в себя Восточную Европу (в том числе Россию), Ближний Восток и Африку.

Некоторые компании используют этот термин, чтобы отделить область Западной и Центральной Европы от региона EMEA.

Примечания

См. также 
 EMEA

Ссылки 
 Peter Riedlberger — Die Wirtschaftsgeografie teilt durch drei

Экономическая география
Регионы мира